Международный фестиваль короткометражного кино «Харьковская сирень» — ежегодный международный кинофестиваль, проводился с 2009 по 2013 год в Харькове, Украина.

История 

Первый Международный фестиваль короткометражного кино «Харьковская сирень» состоялся в 2009 году по инициативе Харьковского городского головы Михаила Марковича Добкина. Главной его целью было создание площадки для общения кинематографистов разных стран; привлечение молодого поколения режиссёров к творческому диалогу с мастерами мирового кинематографа; поддержка современного игрового и документального короткометражного кино и открытие его для широкого проката.

Почётным президентом кинофестиваля стала французская актриса Милен Демонжо. Фестиваль получил своё название благодаря книге «Харьковская сирень», которую Милен посвятила своей матери — харьковчанке Клавдии Трубниковой. Именно эта история легла в основу идеи фестиваля, чтобы каждый год в «Первую столицу» на «Харьковскую сирень» приезжали мэтры мирового кинематографа, чьи корни связаны с Харьковом.

С каждым годом расширяется география кинофестиваля и масштабы его мероприятий. Дружественный Международный фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране стал официальным патроном «Харьковской сирени» и её постоянным партнёром.

В качестве почётных гостей Кинофестиваль посетили такие деятели театра и кино, музыки и мира моды, как Пьер Ришар, Жан Поль Бельмондо, Ален Делон, Богдан Ступка, Остап Ступка, Богдан Бенюк, Владимир Фокин, Алла Сурикова, Владимир Дашкевич, Максим Дунаевский, Родион Нахапетов, Борис Токарев, Людмила Гладунко, Юджин Мамут, Ирина Борисова, Наталья Фатеева и многие другие.

В Кинофестивале приняло участие более 400 режиссёров с Украины, из России, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Франции, Германии, Польши, США и Канады.

В мае 2013 года состоялся  V Международный фестиваль короткометражного кино «Харьковская сирень».

Аллея почётных гостей кинофестиваля "Харьковская сирень" 

16 мая 2010 года в саду им. Шевченко состоялась торжественная церемония открытия Аллеи почётных гостей кинофестиваля "Харьковская сирень". В церемонии приняли участие председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, секретарь Харьковского городского совета Геннадий Кернес, Почётный президент кинофестиваля, французская киноактриса Милен Демонжо, почётные гости – актёр Пьер Ришар, народная артистка России Наталья Фатеева, кинорежиссёр Алла Сурикова, композитор Владимир Дашкевич, кинорежиссёр Владимир Фокин.

На Аллее установлены бронзовые слепки ладоней гостей кинофестиваля. Каждый год она пополняется новыми "ладошками".

1 ноября 2012 года на Аллее были высажены кусты сирени.

"Харьковская сирень" в СМИ 
 МГ "Объектив" На кинофестивале «Харьковская сирень» покажут фильм о Мишель Мерсье
 УНИАН V кінофестиваль «Харьковская сирень» відкриється 17 травня 2013 року - Маренич, «Харьковская сирень» заново відкриває імена відомих земляків
 Газета "Время" В кинотеатре «Боммер» будет открыт Музей истории кино города Харькова
 ИА "Городской Дозор" Харьковчане смогут пообщаться с главным героем «Тореадоров из Васюковки»
 Газета "Сегодня" "Харьковская сирень": Ален Делон пил хреновуху и целовался, а по улицам бегал Дарт Вейдер на ходулях, Харьковская сирень: французам - роддом, студентам - комедия, Возле Богдана Ступки и Пьера Ришара высадили сирень
 Газета "Вечерний Харьков" Международный фестиваль «Харьковская сирень-2011»: программа, IIІ Международный фестиваль короткометражного кино «Харьковская сирень» откроется 22 мая следующего года
 "Комсомольская правда" Аллею "Харьковской сирени" украсят её символом, Ален Делон привез в Харьков трёх красавиц, Алена Делона угостят варениками и водкой, Звездные гости "Харьковской сирени": Родион Нахапетов посмотрит парад, а Ален Делон будет отдыхать, Голливудский "Хищник" прославил харьковского электрика, Ален Делон: "Я никогда не был собственностью одной женщины", Бельмондо оставил отпечаток ладони в Харькове, Бельмондо и Ришару постелили красную дорожку перед Харьковским цирком, Пьер Ришар привезет к нам родственников и вино
 Интер "Подробности" Открылся IV Международный кинофестиваль "Харьковская сирень", Жан-Поль Бельмондо посетит фестиваль короткометражек в Харькове, В Харькове стартовал фестиваль короткометражных фильмов "Харьковская сирень", Аллен Делон в Харькове оставил отпечатки своих ладоней, Жан-Поль Бельмондо посетит фестиваль короткометражек в Харькове, В Харькове пройдет первый кинофестиваль

Ссылки 
 Официальный веб-сайт фестиваля

Кинофестивали Украины
Фестивали Харькова